Something's Coming – canzone del musical West Side Story
 Something's Coming! – album di Gary Burton del 1964
 Something's Coming: The BBC Recordings 1969-1970 – album degli Yes del 1997